Die Hovedserien 1948/49 war die fünfte Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die erste Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 1. August 1948 und endete mit dem zweiten Finalspiel am 12. Juni 1949.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister wurde in zwei Finalspielen zwischen den beiden Gruppensieger ermittelt. Dabei setzte sich Fredrikstad FK in beiden Spielen gegen Vålerengens IF durch und wurde zum dritten Mal norwegischer Meister.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Statistiken 1948/49

Fußballsaison 1948/49
Eliteserien-Saison (Fußball)